Кременац може бити:

 Кремен, камен кременац

или

 Кременац (Ниш), археолошки локалитет код Ниша
 Кременац (Мостар), насељено мјесто града Мостара, Федерација БиХ, БиХ